Cinq-décembre ou V-Décembre ou 5-Décembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

5 décembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places de pays ou régions francophones contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France :

 Le  : Neuf aviateurs tués dans le crash du bombardier B24 Liberator « The Oklahoman » au-dessus de La Croix-Bodon à Saint-Brevin-les-Pins en Loire-Atlantique.
 Autres dates ou lieux : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies « Cinq-Décembre » et « V-Décembre »

Graphie « 5-Décembre »

Graphies en langues étrangères 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 5 de Diciembre » ou « Cinco de Diciembre »

Références et localisations

Références

Localisations 

La mention éventuelle « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié  dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Néant

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
05